Йоханна Юссинниеми (; родилась 13 сентября 1976 года в Стокгольме, Швеция), более известная под псевдонимом Пума Свид () — шведско-финская порноактриса с финскими корнями и танцовщица.

Биография 
Пума пришла в порноиндустрию в конце 2004 года. Начинала карьеру, снимаясь в лесбийских сценах. Сейчас у неё собственный сайт и она не прекращает работать. На данный момент Пума — одна из самых успешных порнозвёзд Швеции.

В начале 2009 года вышла замуж за Кейрана Ли (), но позднее они развелись.

В октябре 2012 года издательство Lind & Co опубликовало автобиографию порноактрисы.

По данным на 2019 год снялась в 370 порнофильмах.

Премии и номинации 
 2009 AVN Award номинация в категории «веб-старлетка года»
 2009 XBIZ Awards номинация на Web Babe/Starlet of the Year

Примечания

Ссылки 

 Профиль на сайте AVN
 Профиль на сайте агентства 101modeling

Порноактрисы Швеции
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами